El término rehabilitación puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos:

En las ciencias de la salud 
 Rehabilitación o rehabilitación en salud: término general para referirse a la fase del proceso de atención sanitaria dirigido a atender las secuelas de una enfermedad o trauma que causan disfunción y discapacidad, con el objetivo de restituir a la persona su funcionalidad social, laboral e integral. Puede referirse, más específicamente, a:
 Rehabilitación neuropsicológica: proceso en la atención sanitaria encaminado específicamente a restituir funciones cognitivas a quien sufrió un daño a las estructuras del sistema nervioso central, llevada a cabo por neuropsicólogos, fisioterapeutas y psicomotricistas.
 Rehabilitación cardíaca: tipo específico de rehabilitación en medicina encaminado a habilitar funcionalmente a pacientes con cardiopatías, llevada a cabo por terapistas físicos.
 Rehabilitación oral: tipo específico de rehabilitación en atención sanitaria y específicamente en odontología para devolver la función estética y armonía oral mediante prótesis dentales.
 Rehabilitación psicosocial: proceso específico para que una persona con problemas de salud mental o con traumas mentales recupere capacidades y habilidades necesarias para el desarrollo de una vida cotidiana en comunidad. Es una fase necesaria en la rehabilitación social y laboral de personas con discapacidad y minusvalía, por secuelas de enfermedad o trauma. Es llevada a cabo por psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y asistentes sociales.
 Rehabilitación laboral: o rehabilitación profesional, proceso para restituir a una persona sus capacidades productivas laborales. intervienen los terapistas ocupacionales en particular y fisioterapeutas en sus respectivas áreas de rehabilitación.
 Rehabilitación de drogodependientes, rehabilitación específica para personas que han desarrollado una adicción a sustancias psicoactivas como el alcohol. Intervienen grupos de trabajo interdisciplinarios.

En derecho, política y sociología 
 Rehabilitación legal: acción de reponer a alguien en la posesión de lo que le había sido desposeído,
 Rehabilitación política y social: reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los cargos, derechos, dignidades, etcétera, de que alguien fue privado, como la rehabilitación política en la unión soviética y la rehabilitación social para personas con discapacidad y minusvalía, o aquellas que se hallan en marginación social (o inclusión social) o las consideradas como delincuentes (o reinserción social),
 Rehabilitación penal o reinserción
 Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social: ley del código penal español aprobada por el régimen franquista en 1970.

En urbanismo, arquitectura e ingeniería 
 Rehabilitación de viviendas: mejora de condiciones de habitabilidad de vivienda,
 Rehabilitación de barrios: revitalización de barrios para la recuperación integral de ámbitos urbanos,
 Rehabilitación de centros históricos: recuperación integral desde lo cultural y lo utilitario habitacional de ámbitos urbanos considerados patrimonio histórico,
 Rehabilitación vial: reconstrucción y recuperación de vías y carreteras, como la Rehabilitación Carretera Constanza: Cruce Duarte – Casabito - Constanza, en la República Dominicana.

Otros 
  Rehabilitación de la vida silvestre: generalmente se refiere a medidas para recuperación de animales silvestres capturados ilegalmente o heridos por chotas poderosas o accidentalmente, para devolverlos a su habitat normal una vez se solucionan sus problemas de salud.